Lemoigne oder Le Moigne ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Le Moigne (1849–1930), französischer Politiker
 Jean-Louis Le Moigne (* 1931), französischer Philosoph
 Jérôme Lemoigne (* 1983), französischer Fußballspieler
 Lénaïg Le Moigne (* 1990), französische Volleyballspielerin
 Maurice Lemoigne (1883–1967), französischer Chemiker (Agronom) und Bakteriologe
 Raymond Lemoigne (1920–2000), französischer Kameramann
 Sarah Le Moigne (* 1968), Badmintonspielerin aus Guernsey